Der Kanton Solothurn umfasst 107 politische Gemeinden, die Einwohnergemeinden genannt werden (Stand: 1. Januar 2021). Bezirkshauptorte sind fett hervorgehoben.

Änderungen im Gemeindebestand 

 2003:
 Einwohnergemeinde Metzerlen und Bürgergemeinde Metzerlen → Metzerlen-Mariastein
 
 2006:
 Niedererlinsbach und Obererlinsbach → Erlinsbach SO

 2010:
 Balm bei Messen, Brunnenthal, Messen und Oberramsern → Messen

 2011:
 Niederwil und Riedholz → Riedholz

 2012:
 Aeschi und Steinhof → Aeschi

 2013:
 Lüsslingen und Nennigkofen → Lüsslingen-Nennigkofen
 Heinrichswil-Winistorf und Hersiwil → Drei Höfe

 2014:
 Aetigkofen, Aetingen, Bibern, Brügglen, Gossliwil, Hessigkofen, Küttigkofen, Kyburg-Buchegg, Mühledorf  und Tscheppach → Buchegg

 2021:
 Gänsbrunnen und Welschenrohr → Welschenrohr-Gänsbrunnen
 Rohr und Stüsslingen → Stüsslingen

Weblinks

Einzelnachweise 

!
Solothurn